Bassgeiger steht für:
 den Instrumentalisten an der („Großen“) Bassgeige, siehe Kontrabass
 den Instrumentalisten an der („Kleinen“) Bassgeige, siehe Violoncello
 das Unternehmen Bassgeiger der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg